«Limbe» puede referirse a:

Divisiones administrativas

Camerún 
 Limbe, ciudad del departamento de Fako.

Haití 
 Limbé, comuna del departamento de Norte.
 Haut Limbé, 1ª sección comunal de la comuna de Limbé.

Malaui 
 Limbe, pueblo del distrito de Blantyre.